Les Vinyes (la Païssa)
 Les Vinyes (Claverol), partida rural del poble de Claverol (Conca de Dalt, Pallars Jussà)
 Les Vinyes (Herba-savina), paratge del municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Les Vinyes (Rivert), partida rural del poble de Rivert (Conca de Dalt, Pallars Jussà)
 Les Vinyes (Sossís), partida rural del poble de Sossís (Conca de Dalt, Pallars Jussà)
 Les Vinyes (Toralla), partida rural del poble de Toralla (Conca de Dalt, Pallars Jussà)